Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 8–17 lutego 2014 w ramach igrzysk olimpijskich w Soczi.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w czterech konkurencjach – skoki na normalnej skoczni wśród kobiet i mężczyzn, skoki na dużej skoczni mężczyzn oraz konkurencja drużynowa – skoki na dużej skoczni.

Kwalifikacje

Skocznie

Harmonogram zawodów 
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram skoków narciarskich w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 z uwzględnieniem wszystkich serii treningowych, próbnych, kwalifikacyjnych i konkursowych oraz odpraw technicznych.

Legenda:

Zestawienie medalistów

Wyniki

Skocznia normalna mężczyzn

Skocznia normalna kobiet

Skocznia duża mężczyzn

Konkurs drużynowy mężczyzn

Składy reprezentacji 
Zgodnie z limitami wyznaczonymi przez MKOl i FIS na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi zakwalifikowanych zostało 100 skoczków narciarskich – 70 mężczyzn i 30 kobiet. W zatwierdzonym podziale kwot startowych dla reprezentacji narodowych, FIS przeznaczyło 2 miejsca w konkurencjach mężczyzn dla Francji. Limit ten nie został jednak w pełni wykorzystany, gdyż Francuzi powołali tylko jednego sportowca – Ronana Lamy Chappuis. Niewykorzystane przez Francję miejsce zostało przydzielone Kazachstanowi, który tym samym dołączył do reprezentacji Marata Żaparowa.

3 lutego 2014 roku z powodu doznania ponownej kontuzji kolana, z udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi zrezygnowała Alexandra Pretorius. Reprezentacja Kanady postanowiła nie powoływać kolejnej zawodniczki do kadry olimpijskiej. Niewykorzystane miejsce po Kanadzie zostało przekazane Norwegii. Prawo startu w igrzyskach otrzymała Gyda Enger.

Poniższa tabela przedstawia składy wszystkich dwudziestu reprezentacji, które uczestniczyły w konkursach skoków na igrzyskach olimpijskich w Soczi.

Legenda:
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 DNS – zawodnik nie wystartował w konkursie głównym;
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie głównym;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji.

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014